Си́мплекс:

 Симплекс — в математике, N-мерный тетраэдр
 Симплекс — в телекоммуникации, односторонняя передача данных, одна сторона только передает, вторая только принимает
 Симплекс (фармацевтика)